Вкла́дыш — то, что вкладывается во что-либо как дополнение, приложение.

Может иметь значения:
 Вкладыш — листок с картинкой в составе упаковки жевательной резинки, предназначенный для коллекционирования.
 Вкладыш — сменная деталь в составе подшипника скольжения, либо сам такой подшипник.
 Вкладыш — небольшое приложение к печатному изданию, вложенное между страницами или находящееся в специальном кармане.
 Вкладыш - средство для индивидуальной защиты органа слуха от шума, вставляемое в слуховой канал.

Примечания